Die Budapest Open 2022 waren ein Tennisturnier der Damen in Budapest. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2022 und fand vom 17. bis 24. September 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Budapest Open 2022 fand vom 17. bis 18. September 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Budapest